Tatra T6B5 (podtip tramvaja T6, v nekdanji Sovjetski zvezi imenovan T3M) je model tramvaja, ki ga je izdelovalo češkoslovaško (pozneje češko) podjetje ČKD Tatra od sredine 80. let 20. stoletja do konca 20. stoletja.

Konstrukcija 
T6B5 izhaja iz koncepta tramvaja Tatra T5. Gre za enosmerno štiriosno tramvajsko vozilo. Šasija je nameščena na dveh dvoosnih stojalih. Na desni strani ima tramvaj tri štiriskrilna vrata. Tramvaj je opremljen z motorji TE 023 z močjo 180 kW. Tramvaj je opremljen s tiristorsko opremo TV3. Voznikova kabina je popolnoma zaprta od potniškega prostora. Sedišča v tramvaju so razporejeni 1+2. Za tramvaj je mogoče namestiti stojala za 1435 mm, pa tudi širino tira 1524 ali 1000 mm.

Prototip 
Dva prototipa tramvaja T6B5 sta bila dokončana leta 1983. Označena sta bila s številkama 0016 in 0017. Tramvaji so bili prvič preizkušeni v Pragi. Po poskusni vožnji so bili tramvaji prodani leta 1984 v Moskvo, kjer sta dobili številki 001 in 002. Leta 1994 sta dobili številki 0301 in 0302. Drugi prototip je bil razrezan, in prvi je bil naveden kot zgodovinsko vozilo.

Nabava tramvajev 
V letih 1983 in 2007 so izdelali 1279 tramvajev T6B5.

Viri 

Tramvajska vozila Tatra